Lowell pode ser um sobrenome:

 Amy Lowell, poeta.
 Abbott Lawrence Lowell, historiador e presidente da Universidade de Harvard
 Francis Cabot Lowell.
 James Russell Lowell, poeta.
 Percival Lowell, astrónomo.
 Robert Lowell, poeta.
 Mike Lowell, jogador porto-riquenho de beisebol.

Lowell também pode ser uma marca:
 Lowell Cosméticos
Lowell também pode ser o nome de vários locais nos Estados Unidos:
Lowell (Arkansas)
Lowell (Florida)
Lowell (Indiana)
Lowell (Maine)
Lowell (Massachusetts)
Lowell (Michigan)
Lowell (North Carolina)
Lowell (Ohio)
Lowell (Oregon)
Lowell (Vermont)
Lowell (Wisconsin)
Lowell (Wisconsin)
Lowell Point (Alaska)
Lowell Township (Michigan)
Lowell Township (Minnesota)
Observatório de Lowell

Desambiguação